Le ministère du Commerce est l'organisme gouvernemental responsable du commerce, mais aussi éventuellement d'autres secteurs de la production et de l'activité économiques.

Ministères actuels 

 Australie : Ministère australien du Commerce ;
 Belgique : Service public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement ;
 Bénin: ministère de l’Industrie et du Commerce ;
 Cameroun : ministère du Commerce ;
 Canada : ministère des Affaires étrangères et du Commerce international ;
 Colombie : ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme ;
 Danemark : ministère du Commerce ;
 Espagne : ministère du Commerce et du Tourisme ;
 France : ministère du Commerce ;
 Guinée : ministère du Commerce ;
 États-Unis : département du Commerce ;
 Indonésie : ministère du Commerce ;
 Irlande : département des Affaires étrangères et du commerce ;
 Niger : ministère du Commerce ;
 Royaume-Uni : département du Commerce international ;
 Tunisie :  ministère du Commerce et du Développement des exportations ;
 Venezuela : ministère du Commerce.